Кирилл Евгеньевич Рассказов (3 мая 1992, Омск) — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник омского хоккея. Игрок подмосковного «Витязя», выступающего в КХЛ. В составе «Омских Ястребов» двукратный обладатель Кубка Харламова (2012, 2013).

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ХК «Авангард»
 
 Профиль на официальном сайте ВХЛ
 Профиль на официальном сайте МХЛ

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Омские ястребы»
Игроки ХК «Ермак»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Сокол» Красноярск
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Витязь»